Chanelle Scheepers var forsvarende mester, men tabte til den fjerde seedede champion Urszula Radwańska i kvartfinalen.

Seedning

 Marion Bartoli (Første runde)
 Zheng Jie (Anden runde)
 Sorana Cîrstea(Semifinale)
 Urszula Radwańska(Semifinale)

<li>  Chanelle Scheepers (Kvartfinale)
<li>  Monica Niculescu (Første runde)
<li>  Peng Shuai''(Kvartfinale)
<li>  Alizé Cornet ''(Kvartfinale)

Turnering

Finaler
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Semifinale
| RD2=Finale
| team-width=175
| RD1-seed1=
| RD1-team1= Hsieh Su-wei
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=3
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=4
| RD1-team2= Urszula Radwańska
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=0

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Sorana Cîrstea
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=2
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=
| RD1-team4= Laura Robson
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=

| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Hsieh Su-wei
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=5
| RD2-score1-3=6
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Laura Robson
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=7
| RD2-score2-3=4
}}

Top Half

Bottom Half

Kvalifikationsturnering
Seedning

  Casey Dellacqua (Anden runde)
  Lara Arruabarrena Vecino (Anden runde)
  Jana Čepelová (Første runde)
  Chang Kai-chen (Kvalifikationsfinale, Lucky Loser)''

<li> Valeria Savinykh (Kvalifikationsfinale)
<li> Erika Sema (Anden runde)
<li> Alberta Brianti (Første runde)
<li> Tamarine Tanasugarn (Anden runde)

Kvalificerede

  Zarina Diyas
 ''' Hu Yueyue

<ol start="3">
 ''' Nudnida Luangnam
  Luksika Kumkhum
</ol>

Lucky Losers

  Chang Kai-chen

Kampe

1. Kvalifikationsturnering

2. Kvalifikationsturnering

3. Kvalifikationsturnering

4. Kvalifikationsturnering

Referencer
Main Draw
Qualifying Draw

WTA Tour 2012